My Blood kan henvise til:

 My Blood (Artillery-album), fra 2011
 My Blood (Christopher-album), fra 2021
 My Blood (Twenty One Pilots-sang), fra 2018 på albummet Trench